Жулина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Жулина, Валентина Александровна (в девичестве Ермако́ва; род. 1953) — советская гребчиха.
 Жулина, Ольга Николаевна (род. 1957) — советская, российская актриса, кинорежиссёр, сценарист.